Натуральне число 1226
 1226 рік до нашої ери
 1226 рік нашої ери